Mistrzostwa Europy w Curlingu 1987 odbyły się między 8 a 12 grudnia 1987 w niemieckim Oberstdorfie, w Eis-Bundesleistungs-Zentrum.

W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn (13 kobiecych i 14 męskich). Po roku przerwy do uczestnictwa powróciła męska reprezentacja Luksemburgu. Tak jak wcześniejsza edycja turniej został rozegrany metodą Tripple-Double-Single knock-out.

Tytułów mistrzowskich z 1986 broniły zespoły Niemek i Szwajcarów. 

Złote medale w konkurencji kobiet ponownie przypadły niemieckiej drużynie Andrei Schöpp, która w finale pokonała 7:6 Szwedki (Anette Norberg). Szwedzka ekipa z Härnösand w całym turnieju odniosła tylko jedną porażkę - właśnie w finale. Na najniższym stopniu podium stanęły Norweżki (Trine Trulsen), mecz o brąz przeciwko Francuzkom (Agnes Mercier) zakończył się wynikiem 9:4. Tytuły mistrzów kontynentu wśród panów zdobyli Szwedzi (Thomas Norgren), w meczu finałowym pokonali Norwegów (Eigil Ramsfjell) 5:4. Na trzecim miejscu uplasowali się obrońcy tytułów - Szwajcarzy (Dieter Wüest), którzy w swoim ostatnim meczu pokonali 5:4 gospodarzy (Keith Wendorf).



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
13 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 13 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Trzy najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Niemki, Szwajcarki i Dunki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 11 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 8 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
5 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szwajcarzy i Szwedzi rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1987
1987 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Oberstdorfie
1987 w Niemczech